Vinz ist der Nachname von:
 Curt Vinz (1908–2006), deutscher Verleger
 Dagmar Vinz (* 1970), deutsche Politikwissenschaftlerin 
 Waldemar Vinz (1906–1986), deutscher Ingenieur

Siehe auch:
 Winz
 Vince
 Finz